Dmitri Tarassow ist der Name folgender Personen:
* Dmitri Alexejewitsch Tarassow (* 1987), russischer Fußballspieler
 Dmitri Jewgenjewitsch Tarassow (* 1979), russischer Eishockeyspieler